El Mina kan syfta på:
 El Mina, Libanon, en stad i Libanon
 El Mina (departement), ett departement i Mauretanien